Конво́й (от  — сопровождающий) — многозначное слово:
 Конвой — охрана, приставленная к некоему объекту, находящемуся в процессе транспортировки.
 Конвой — группа транспортов и торговых судов, передвигающаяся под охраной военных кораблей для защиты от неприятеля.

 Конвой — советская и российская музыкальная рок-группа певца и музыкального продюсера Максима Фадеева.

Топоним 
 Конвой — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Донегол (провинция Ольстер).

Фильмы 
 Конвой — фильм 1978 года (США), режиссёр Сэм Пекинпа.
 Конвой — фильм 1994 года (США), режиссёр Деннис Хоппер.
 Конвой — фильм 2012 года (Россия), режиссёр Алексей Мизгирёв.
 Конвой — фильм 2015 года (Франция), режиссёр Фредерик Шёндёрфер.
 Конвой — мини-сериал 2017 года (Украина), режиссёр Виталий Ващенко.

См. также 
 Конвоир
 Конвой PQ-17 (значения)

Примечания